Понга:

 Понга — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия.
 Понга — река в Костромской области России.